Pistolet szybkostrzelny, 25 m to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1968 w Meksyku. Wystartowało 56 zawodników (samych mężczyzn) z 30 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową 22 i 23 października.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów w dwóch rundach, w każdej po sześć serii po 5 strzałów. Józef Zapędzki zwyciężył z nowym rekordem olimpijskim 593 pkt. Następnych trzech zawodników uzyskało taki sam rezultat – 591 pkt. O kolejności miejsc 2–2 zadecydowały dogrywki (trzy serie po pięć strzałów w limicie 4 sekund). W pierwszej Marcel Roșca uzyskał wynik 147 pkt i zdobył srebrny medal, a Renart Sulejmanow i Christian Düring zdobyli po 146 pkt. W drugiej dogrywce Sulejmanow pokonał Düringa 148:147 i zdobył brązowy medal.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968